Grout ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron H. Grout (1879–1966), US-amerikanischer Politiker und Anwalt
 Donald Jay Grout (1902–1987), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Frank Fitch Grout (1880–1958), US-amerikanischer Petrograph, Geologe und Mineraloge
 Horace C. Grout (1881–1950), kanadisch-amerikanischer Eisenbahnmanager
 James Grout (1927–2012), englischer Schauspieler
 Jonathan Grout (1737–1807), US-amerikanischer Politiker
 Josiah Grout (1841–1925), US-amerikanischer Politiker
 Marius Grout (1903–1946), französischer Schriftsteller
 Pam Grout, US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Wally Grout (1927–1968), australischer Cricketspieler
 William W. Grout (1836–1902), US-amerikanischer Politiker

Grout steht für folgende Unternehmen:

 Grout Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller